Людвик Кубала (; 9 сентября 1838, Каменица близ г. Новы-Сонч — 30 сентября 1918, Львов) — польский .

Биография 
Слушал лекции по праву в Ягеллонском университете Кракова, затем в 1858—1861 гг. — студент философского факультета Венского университета.

Принимал участие в подготовке польского восстания 1863 года, затем — активный его участник . Был начальником полиции краковских повстанцев. После поражения восстания властями Австрии был заключён в крепостную тюрьму г. Йозефштадта (ныне Яромерж (Чехия)), в которой находился с декабря 1863 по ноябрь 1865.

В 1872 ему с большими трудностями устроиться на работу учителем в одну из львовских гимназий.

В 1875 году женился. От этого брака у него было два сына: Томаш и Вавжинец и две дочери: Мария и Ядвига Прочницка.

Жил и работал во Львове. Умер в 1918 году. Похоронен на Лычаковском кладбище.

Творчество 
Заниматься историческими исследованиями Л. Кубала начал находясь в заключении. В 1880—1881 опубликовал два тома исторических очерков, который принесли автору такую славу и популярность, что под их влиянием писатель Генрик Сенкевич отказался от написания повести о польском короле Владиславе III Варненьчике, и взялся за создание своей знаменитой исторической трилогии («Огнём и мечом», «Потоп», «Пан Володыёвский»).

Кубала — автор исторического очерка «Посольство Пушкина в Польшу» об отношениях Речи Посполитой с Москвой в XVII веке.

Творческое наследие Л. Кубала включает несколько сотен исторических работ.

Избранная библиография 
 Осада Львова в 1648 году / Oblężenie Lwowa w roku 1648.
 Королевич Ян Казимир / Królewicz Jan Kazimierz.
 Осада Збаража / Oblężenie Zbaraża.
 Битва под Берестечко / Bitwa pod Beresteczkiem.
 Костка-Наперский / Kostka-Napierski.
 Процесс Радзийовского / Proces Radziejowskiego.
 Первое «Liberum Veto» / Pierwsze «Liberum Veto».
 Кровавые сваты / Krwawe swaty.
 Черная смерть / Czarna śmierć.
 Жванецкий поход / Wyprawa żwaniecka.
 Московская война 1654—1655 гг. / Wojna moskiewska R. 1654—1655.
 Шведская война 1655 и 1656 гг. / Wojna szwecka w roku 1655 i 1656. Бранденбургская война и нападение Ракоши в 1656—1657 гг. / Wojna Brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656—1657.
 Датские войны и оливский мир / Wojny duńskie i pokój oliwski и др.

Примечания

Ссылки 
 Jan Wielek. Współtwórca «Trylogii» Ludwik Kubala (1838—1918)

Похороненные на Лычаковском кладбище
Историки Польши
Польские повстанцы 1863 года